Guado ima više značenja:
 Guado, Lodi
 Guado, Mantua